John B. Sutcliffe – architetto anglo-americano
 John Willie Sutcliffe – rugbista e calciatore inglese
 John Sutcliffe – calciatore inglese
 John Sutcliffe – designer britannico
 John Sutcliffe – politico britannico

Pagine correlate 
Sutcliffe